Stanley Adams (1915-1977) – attore statunitense
Stanley Adams (1907-1994) – cantante e paroliere statunitense
Stanley T. Adams (1922-1999) – ufficiale dell'esercito americano che ha ricevuto la medaglia d'onore per la guerra di Corea